Ammar () ist ein arabischer männlicher Vorname und Familienname.

Namensträger

Vorname 

 Ammar Jemal (* 1987), tunesischer Fußballspieler
 Ammar ibn Ali al-Mawsili, arabischer Mediziner des Mittelalters

Familienname 
 Amanda Ammar (* 1986), kanadische Skilangläuferin
 Angelica Ammar (* 1972), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
 Habib Ammar (* 1946), tunesischer Handballspieler
 Maroun Ammar (* 1956), libanesischer Geistlicher, Weihbischof in Joubbé, Sarba und Jounieh
 Michael Ammar (* 1956), US-amerikanischer Magier
 Muhammad ibn Ammar (1031–1086), arabischer Dichter und Staatsmann in Andalusien
 Rashid Ammar (* 1947/1948), ehemaliger tunesischer Generalstabschef
 Tarak Ben Ammar (* 1949), tunesisch-französischer Filmproduzent
 Turki al-Ammar (* 1999), saudi-arabischer Fußballspieler
 Wassila Ben Ammar (1912–1999), First Lady Tunesiens von 1962 bis 1986

Sonstiges 
 Halat Ammar, Grenzstadt in der Provinz Dschauf in Saudi-Arabien
 Stade Boubker Ammar, Fußballstadion in Marokko

Siehe auch 
 Amar (BKS)

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Arabischer Personenname